Radberg steht für folgende Erhebungen
Radberg Langen (Emsland)
Radberg (Reken), Nordrhein-Westfalen

siehe auch:
Radeberg, Stadt in Sachsen
 Rathberg
 Ratsberg